Конево и Конёво — топонимы:

Болгария 
 Конево — село в Кырджалийской области.
 Конево — село в Разградской области.
 Конёво — село в Сливенской области.
 Конево — село в Шуменской области.

Россия 
 Конёво — село в Панкрушихинском районе Алтайского края.
 Конёво — село в Плесецком районе Архангельской области.
 Конёво — деревня в Вашкинском районе Вологодской области.
 Конево — деревня в Харовском районе Вологодской области.
 Конево — посёлок в Озёрском районе Калининградской области.
 Конево — село в Беловском районе Кемеровской области.
 Конёво — деревня в Шарьинском районе Костромской области.
 Конёво — село в Шарьинском районе Костромской области.
 Конево — хутор в Курском районе Курской области.
 Конево — деревня в Лодейнопольском районе Ленинградской области.
 Конево — деревня в Балахнинском районе Нижегородской области.
 Конево — деревня в Городецком районе Нижегородской области, Ковригинский сельсовет.
 Конево — деревня в Городецком районе Нижегородской области, Смиркинский сельсовет.
 Конево — деревня в Поддорском районе Новгородской области.
 Конево — село в Краснозёрском районе Новосибирской области.
 Конево — деревня в Тогучинском районе Новосибирской области.
 Конево — деревня в Сивинском районе Пермского края.
 Конево — деревня в Островском районе Псковской области.
 Конёво — деревня в Артинском городском округе Свердловской области.
 Конёво — село в Невьянском городском округе Свердловской области.
 Конево — деревня в Осташковском районе Тверской области.
 Конево — село в Абатском районе Тюменской области.

Украина 
 Конево — село в Компанеевском районе Кировоградской области.

См. также 
 Конево-Казанцева